Ретиро ():
 Буэн-Ретиро — несохранившийся дворец в Мадриде на территории парка Буэн-Ретиро
 Буэн-Ретиро — парк в Мадриде
 Ретиро — административный район Мадрида, станция Мадридского метрополитена
 Ретиро — район в Буэнос-Айресе
 Ретиро — район Мадрида
 Ретиро — населённый пункт в Чили.